Сергей Александрович Даниленко:
 Даниленко, Сергей Александрович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Даниленко, Сергей Александрович (род. 1992) — российский гимнаст.